Olaria, municipalité du Minas Gerais, au Brésil.
Olaria, quartier de Rio de Janeiro, au Brésil.